Deux navires de la Marine royale canadienne ont été baptisés NCSM Ungava :
 Le , un dragueur de mines de la classe Bangor mis en service le 5 septembre 1941 et mis hors service le 3 avril 1946.
 Le , un dragueur de mines de  mis en service le 4 juin 1954 et retiré du service le 23 août 1957 lors de son transfert en Turquie.

Ungava